

Geografia 
 Devetak – villaggio nel comune di Karnobat, nel sud-est della Bulgaria

Persone 
 Karlo Devetak – sociologo sloveno
 Mladen Devetak – calciatore serbo, difensore
 Silvo Devetak – giurista e politico sloveno